Понятието Сарма може да се отнася до:
 Са̀рма – или новите преводи в тибетския будизъм
 Сарма̀ – ястие от постна или месна плънка, завита в лист.
 Сарма – пещера в Абхазия